Grandi manovre d'amore (Der Feldherrnhügel) – film del 1926 diretto da Hans-Otto Löwenstein e Erich Schönfelder
Der Feldherrnhügel – film del 1932 diretto da Eugen Thiele
Der Feldherrnhügel – film del 1953 diretto da Ernst Marischka
Der Feldherrnhügel – film tv del 1964 diretto da Karl Farkas
Der Feldherrnhügel – film tv del 1964 diretto da Georg Wildhagen